Загороднев — русская фамилия. Известные носители:

 Загороднев, Василий Иванович (1919-1944) — Герой Советского Союза.
 Загороднев, Олег Евгеньевич (род. 1959) — спортсмен.